O Ribeirão do Tigre é um rio brasileiro que banha o estado do Paraná. 

Tigre